Slatina je původně slatiniště (mokřad, bažina), v němž vzniká rašelina.

Název Slatina má více českých obcí:
 Slatina (okres Kladno), katastrální území Slatina u Velvar – obec v okrese Kladno
 Slatina (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy
 Slatina (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice známá také jako Slatina pod Hazmburkem
 Slatina (okres Nový Jičín) – obec v okrese Nový Jičín
 Slatina (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Slatina (okres Svitavy) (také Slatina u Moravské Třebové nebo Slatina u Jevíčka) – obec v okrese Svitavy
 Slatina (okres Ústí nad Orlicí) (také Slatina u Vysokého Mýta) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Slatina (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo

… a částí českých obcí:
 Brno-Slatina – městská část statutárního města Brna
 Slatina (Františkovy Lázně) – část města Františkovy Lázně v okrese Cheb
 Slatina (Horní Vltavice) – část obce Horní Vltavice v okrese Prachatice
 Slatina (Hostouň) – část města Hostouň v okrese Domažlice
 Slatina (Hradec Králové) – část statutárního města Hradec Králové v okrese Hradec Králové
 Slatina (Chudenice) – část obce Chudenice v okrese Klatovy
 Slatina (Stará Voda) – zaniklá vesnice v okrese Cheb

… a českých rybníků nebo nádrží:
 Slatina (rybník u Hostouně) – jihozápadně od Slatiny, části obce Hostouň v okrese Domažlice
 Slatina (rybník v Dubči) – rybník či retenční nádrž v Dubči směrem ke Štěrboholům v Praze
 Slatina (rybník u Horního Poříčí) – rybník u obce Horní Poříčí v okrese Strakonice
 Slatina (rybník u Chrášťovic) – rybník u obce Chrášťovice v okrese Strakonice

…a vodních toků:
 Slatina (přítok Bahry) – potok, pramenící v Krušných horách, který po překročení česko-německé hranice pokračuje pod názvem Mordgrundbach
 Slatina (přítok Radbuzy) – levostranný přítok Radbuzy v okresech Tachov a Domažlice
 Slatina (řeka) – řeka na Slovensku
 Slatina (přítok Uhorského potoku) – potok na Slovensku
 Slatina (přítok Apa Mare) – řeka v Rumunsku

…a minerálních vod:
 Slatina (minerální voda) – značka slovenské minerální vody

Slovo Slatina se objevuje také v názvech obcí s přívlastky:
 Horní Slatina – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Slatina nad Úpou – obec v okrese Náchod
 Slatina nad Zdobnicí – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou

Místa s názvem Slatina se vyskytují i v jiných státech:

 Slatina (Chorvatsko) – město v Chorvatsku
 Slatina (rumunské město) – město v Rumunsku
 Slatina (okres Levice) – obec na Slovensku

V Bulharsku:
 Bílá Slatina – město v Bulharsku
 Slatina (Loveč) – město v oblasti Loveč
 Slatina (Montana) – město v oblasti Montana
 Slatina (Plovdiv) – město v oblasti Plovdiv
 Slatina (Silistra) – město v oblasti Silistra
 Slatina (Sofia) – městský obvod v Sofii

Podobné názvy 
 Slať
 Jezerní slať
 Slatinice (rozcestník)
 Slatiny (rozcestník)

Externí odkazy